Ioram – re di Israele
Ioram – re di Giuda